Atto d'amore, romanzo del 1981 di Joe R. Lansdale
Atto d'amore, film del 1953 diretto da Anatole Litvak
Atto d'amore, film tv del 1980 diretto da Jud Taylor
Atto d'amore, film tv del 1986 diretto da Alfredo Giannetti
Atto d'amore, telenovela brasiliana del 1990